Arucas är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Arucas ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ögruppen Kanarieöarna.

Terrängen runt Arucas är huvudsakligen kuperad, men norrut är den platt. Havet är nära Arucas norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Arucas. Runt Arucas är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Las Palmas de Gran Canaria,  km öster om Arucas. I omgivningarna runt Arucas  

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kanarieöarna